Чемпионат Колумбии по футболу 1956 — 9-й розыгрыш турнира.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1956 на RSSSF

1956
Футбол в Южной Америке в 1956 году
1956 год в Колумбии